Polypogon (vlinder), een geslacht van nachtvlinders uit de familie spinneruilen (Erebidae)
 Polypogon, een plantengeslacht, uit de grassenfamilie